Renaissance: Sequential — первый сборник Эрнана Катаньо из серии Sequential, выпущенный в 2006 году лейблом Renaissance Recordings.

Список композиций 
CD1

CD2

Примечания 

Альбомы 2006 года
Альбомы электронной музыки